Pterodroma rupinarum é uma espécie extinta de ave marinha da família Procellariidae.
Foi endémica da Santa Helena.

Referências
  BirdLife International 2012.  Pterodroma rupinarum.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de maio de 2012.

Pterodroma
Aves extintas das ilhas do Atlântico
Aves descritas em 1975